Roșia de Amaradia — localidade romena
Rio Amaradia (Gorj)
Rio Amaradia (Dolj)

Desambiguações de topônimos